Список христианских церквей в городе Афины включает как действующие храмы, так и здания, ранее служившие этой цели.

Античные храмы 
Начиная с IV века н.э. некоторые языческие храмы Афин были превращены в христианские церкви. В настоящее время они являются музейными памятниками.

Византийские здания

Утраченные храмы, включая пост-византийские 
 Василики Клематис (el)
 Агиос Дионисиос (el)
 Храм Ильи Пророка (el)
 Храм Иоанна Крестителя (el)
 Агиос Лукас (el)
 Панагия Ройситисса (el)
 Панагия Спилиотисса (el)
 Агиа Сион (el)
 Храм Спасителя (el)

Новое время

Православие

Католицизм

Прочее

Примечания 

Списки церквей